Никола Джуричко (; род. 9 июля 1974, Белград) — сербский актёр.

Биография и карьера 
Родился в 1974 году в Белграде, столице Социалистической Федеративной Республики Югославия. Закончил местный Университет искусств.

Джуричко получил известность в Сербии благодаря ролям ипохондрика Войкана в сериале «Открытые двери», простодушного Милича в романтическом фильме «Лаять на звёзды», преступника Гойко в комедии «Чуваки!».

В 2004 году Никола сыграл беглого уголовника по кличке «Париж» в драме «Балканский мальчик». Специально для этой роли он выучил македонский язык.

В 2009 году сыграл одну из центральных ролей (сербского военного-дезертира Срджана) в фильме Ри Расмуссен «Человеческий зверинец». Рэй Беннетт из Hollywood Reporter отметил «потрясающую харизму» актёра.

В 2011 году исполнил роль Дарко в фильме «В краю крови и мёда», режиссёрском дебюте Анджелины Джоли.

В 2020 году появилась информация о том, что сербский актёр сыграет в четвёртом сезоне американского сериала «Очень странные дела».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры Сербии
Актёры XXI века
Выпускники Университета искусств (Белград)